Het ATP-toernooi van Moskou 2016 (met de officiële naam VTB Kremlin Cup) werd gespeeld van 17 tot en met 23 oktober 2016. Er werd gespeeld op overdekte hardcourtbanen in het oude Olympisch stadion in de Russische hoofdstad Moskou.

Het enkelspel werd gewonnen door de Spanjaard Pablo Carreño Busta. Hij versloeg in de finale de  Italiaan Fabio Fognini met 6-3 en 6-2. Het dubbelspel werd gewonnen door Juan Sebastián Cabal en Robert Farah Maksoud. Zij versloegen in de finale Julian Knowle en Jürgen Melzer met 7-5, 4-6 en [10-5].

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2016 trok 67.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Moskou
Moskou